Olimpija Ljubljana is een Sloveense voetbalclub uit de hoofdstad Ljubljana. De club werd in 2005 opgericht nadat het oude NK Olimpia uit 1945 opgedoekt werd na financiële moeilijkheden en het niet krijgen van een UEFA-licentie.

NK Olimpia
De club werd in 1945 opgericht door spelers van het ter ziele gegane SK Ljubljana. Olimpija verbleef twintig seizoenen in de hoogste klasse van Joegoslavië waarvan negentien opeenvolgende seizoenen: van 1966-1984. Na de onafhankelijkheid van Slovenië was het de eerste leidinggevende club en haalde de eerste vier titels binnen.

Historische namen
NK Enotnost (1945–1948; fusie tussen ŠD Tabor en ŠD Udarnik met hoop oud-spelers van SK Ljubljana)
NK Odred (1948–1961)
NK Triglav (1961–1962)
NK Olimpija (1962–2004)

Erelijst 
Landskampioen (6x)
 1992, 1993, 1994, 1995, 2016, 2018Beker van Slovenië (6x)
 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019
Sloveense Supercup (1x)
 1995

Olimpija Ljubljana
In 2005 werd de club uit de hoogste klasse gezet wegens financiële problemen en werd heropgericht onder de naam NK Bežigrad. Bežigrad is de naam van het stadion en stadsdistrict waar Olimpija speelde. De club begon in de vijfde klasse en in de zomer van 2006 nam de club opnieuw de naam Olimpija Ljubljana aan. De club promoveerde vier maal op rij en speelt zo in 2009/10 weer in de eerste klasse.

Historische namen
NK Bežigrad (2005–2007)
NK Olimpija Bežigrad (2007–2008)
NK Olimpija Ljubljana (2008–)

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

 In Europa 
NK Olimpija

NK Olimpija speelde sinds 1966 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (4x)
1992/93, 1993/94, 2016/17, 2018/19
Europa League (8x)
2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (2x)
1970/71, 1996/97UEFA Cup (6x)
1994/95, 1995/96, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04
Intertoto Cup (1x)
1998Jaarbeursstedenbeker (2x)
1966/67, 1968/69

Joegoslavië

Spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Olimpija Ljubljana (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Robert Englaro degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Olimpija Ljubljana in totaal 24 keer uit voor het Sloveense nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 http://www.nkolimpija.si/